Иван Егорович Иогансон () — архитектор, переводчик, академик архитектуры Императорской Академии художеств.

Биография 
Вольноприходящий учащийся Императорской Академии художеств, которую окончил в 1862 году. Получил медали Академии художеств: малая серебряная (1857), малая и большая серебряные медали (1858) за проект «телеграфической станции в столице». Получил звание неклассного художника (1859), звание художника с правом на чин XIV класса (1862). Звание академика (1867) по проекту «монастыря на 200 монахов».

Служил главным архитектором Выборга (до 1869; на посту городского архитектора его сменил Ф. А. Оденваль), где построил около 70 зданий и занимался переводами с русского языка на шведский книг по архитектуре. Затем переехал в Петербург, заняв должность дворцового архитектора великой княгини Елены Павловны. Член-учредитель Петербургского общества архитекторов.

Проекты и постройки

Выборг 

 Перестройка здания губернского правления (1863), Крепостная ул., 22.
 Надстройка Новой ратуши (1865),  Крепостная ул., 7
 Выборгская центральная народная школа (1868), Ленинградский пр., 15.
 Ремонт фасада дома Теслеффов, ул. Северный Вал, 21

Санкт-Петербург 
 Куракина Дача — Николаевский сиротский институт. Бабушкина ул., 56; Обуховской Обороны пр., 193х (1869)
 Куракина Дача — Корпус лазарета малолетнего отделения Николаевского сиротского института. Бабушкина ул., 56к3 (1869)
 Особняк С. П. Петрова. Большой пр. ВО, 44 (1871—1872)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Главные архитекторы Выборга
Архитекторы неоклассицизма
Архитекторы эклектики